Шикшнис — — литовская фамилия. 

Известные носители:
 Шикшнис, Виргиниюс (род. 1956) — литовский биохимик.
 Шикшнис, Марцелинас  (1874—1970) — литовский поэт, прозаик, драматург, публицист, педагог.